En varumärkeshierarki är en plan för hur ett företag väljer att organisera och arbeta med sina varumärken. Den här planen kallas också ibland för varumärkessystem. De flesta företag som arbetar med mer än ett varumärke tillämpar en blandning av olika system. Det som avgör vilken varumärkeshierarki företaget ska välja, avgörs av hur organisationen och distributionssystemet ser ut, företagets grundfilosofi och vilken roll varumärkena spelar i verksamheten. 

I princip använder sig de flesta företag av en (eller flera) av följande hierarkier:
Företaget som varumärke (Nike, Telia, Yamaha)
Starkt företagsnamn + produktnamn (Sony Walkman, VW Polo)
Starkt produktnamn + företag (Dockers/Levi's, Norrlands Guld/Spendrups)
Individuella varumärken (Nintendo, Ariel, Whiskas)

I verkligheten måste de flesta företag anpassa sin varumärkeshierarki till interna och externa krav som gör att systemet sällan blir renodlat. Varianter på ovanstående grundhierarkier finns i de flesta branscher.

Marknadsföring